Полдневское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Угранского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Полднево.

Образовано законом от 28 декабря 2004 года. Упразднено законом от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Всходское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 134,3 км²
 Расположение: центральная часть Угранского района
 Граничит:
 на северо-западе — с Мытишинским сельским поселением
 на севере — с Русановским сельским поселением
 на северо-востоке — с Угранским городским поселением
 на юго-востоке и юге — с Всходским сельским поселением
 на западе — с Захарьевским сельским поселением
 Крупные реки: Угра, Гордота.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 18 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины.

Ссылки 
  Страница поселения на сайте района

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Угранского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году